Sochocin est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Sochocin, dans le powiat de Płońsk
 du village de Sochocin, chef-lieu de cette gmina